

Aziende 
 Bendix Aviation
 Bendix Corporation
 Bendix Helicopters
 Bendix-Philco – società unione della Bendix con la Philco poi ceduta alla inglese Thorn EMI

Persone 
 Bendix Hallenstein – imprenditore neozelandese
 Henry Bendix – personaggio di finzione della Wildstorm comics
 John E. Bendix – generale statunitense
 Max Bendix – compositore statunitense
 Reinhard Bendix – sociologo
 Simone Bendix – attrice danese
 Victor Bendix – compositore danese
 Vincent Hugo Bendix – inventore e imprenditore statunitense
 William Bendix – attore statunitense
 King Diamond (Kim Bendix Petersen) – cantante danese

Toponimi
Bendix Woods – parco a New Carlisle (Indiana)

Altro 
Bendix SWC – automobile